В програмуванні, типи даних можна розподілити на дві категорії: значеннєвий тип (також тип-значення, ) і посилальний тип (також тип-посилання, ). Величина значеннєвого типу зберігає фактичне значення. Значенням посилального типу є посилання на якесь значення.

Класифікація за мовою

Пакування та розпакування 

Мови програмування, які відокремлюють значеннєві типи і посилальні типи, зазвичай пропонують механізм під назвою пакування (), для обгортання деяких або усіх значеннєвих типів у посилальні. Це дозволяє використовувати значеннєві типи у тих контекстах, де очікуються посилальні типи. Зворотний процес, для розгортання значеннєвого типу, називається розпакуванням ().

Див. також 
 Примітивний тип даних
 Складений тип даних

Примітки 

Типи даних